Un syndicat intercommunal des transports scolaires (SITS) est une structure présente dans de nombreuses communes de France.

Ces syndicats intercommunaux, regroupent des communes ou des communautés de communes, dans le but d'organiser les transports scolaires vers les écoles primaires, les collèges et lycées de leurs environs, sous la tutelle des conseils départementaux, qui leur délèguent cette compétence.

Bien souvent, cette délégation permet d'apporter un meilleur service de proximité et une relative souplesse dans l'organisation des lignes de transport scolaires.

Établissement public en France